M57 ima lahko več pomenov:

 Messierov objekt M57, glej Obročasta meglica.
 ročni raketometalec M57, ročni raketometalec 44 mm, pehotno protioklepno orožje v oborožitvi Slovenske vojske.
 polavtomatska pištola M57, polavtomatska pištola, jugoslovanska izvedenka Tokarev TT-jke v kalibru 7,62 Tokarev in kasneje v kalibru 9mm Luger/parabellum.